Cette page regroupe l'ensemble des '''monuments classés de la ville de Deerlijk.

Naast erfgoed van algemeen belang (religieuze gebouwen, monumenten, ...) bevat deze lijst ook erfgoed van private oorsprong (huizen, bedrijven, ...). 

|}

Voir aussi 
 
 Liste des monuments historiques de la province de Flandre-Occidentale
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Deerlijk
Deerlijk